Mala Vrbica est un toponyme qui peut désigner :
Mala Vrbica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
Mala Vrbica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Mala Vrbica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Stragari (Kragujevac), district de Šumadija.